Valbueno puede referirse a:

Divisiones administrativas 
 Valbueno (Guadalajara), despoblado del municipio de Cabanillas del Campo, provincia de Guadalajara, España.
 Valbueno (León), localidad del municipio de Riello, provincia de León, España.